Landratte steht für:
 Nichtseemann, siehe Liste seemännischer Fachwörter (A bis M)#L
 einer der beiden Protagonisten aus Stadtratte und Landratte